Lansk bzw. Łańsk sind ein deutscher bzw. polnischer Ortsname:
 Lansk, Dorf im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Rybaki (Stawiguda) im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Łańsk, vorher: Łański Piec, ehemaliges Walddorf im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Lanskerofen, Kreis Allenstein, Ostpreußen

Siehe auch:
 Łański Piec
 Jezioro Łańskie (bis 1945: Lansker See)